Eardwulf (auch: Eardulf, Earduulfus) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Eard- (=„Erde, Heimat“ und „Fügung, Schicksal“) und -wulf (=„Wolf“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

 Eardwulf (Dunwich), Bischof von Dunwich, (731/747–747/775)
 Eardwulf (Kent), Mitkönig in Kent (748–vor 762)
 Eardwulf (Rochester), Bischof von Rochester (747–765/772)
 Eardwulf (Northumbria), König von Northumbria (796–806/808)
 Eardulf von Lindisfarne, Bischof von Lindisfarne (854–899)